Presumed Innocent ist der Originaltitel folgender Werke:

 Aus Mangel an Beweisen (Buch), Roman von Scott Turow (1987)
 Aus Mangel an Beweisen (1990), US-amerikanischer Film von Alan J. Pakula